Лу́каш Кли́ма (; ) — чешский кёрлингист.

В составе мужской сборной Чехии участник двух  (оба раза заняли девятое место), пяти  (лучший результат — пятое место в ), трёх  (лучший результат — бронзовые призёры в ). Пятикратный . В составе смешанной сборной Чехии участник  (заняли девятое место). Трехкратный . В составе смешанной парной сборной Чехии участник  (заняли шестнадцатое место). Трехкратный . В составе юниорской мужской сборной Чехии участник двух  (лучший результат — восьмое место в ), трёх первенств Европы по кёрлингу среди юниоров (чемпионы в 2011). .

Играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (2015, 2017, 2019, , ), бронза (2014, 2016, 2018).
 : золото (2015, 2018, 2019).
 : серебро (2011, 2016, 2019).
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: золото (2011), бронза (2010).
 : золото (2010), серебро (2007), бронза (2005, 2006, 2008, 2009).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимней Универсиады 2017 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Чехии
Чемпионы Чехии по кёрлингу